30-я церемония вручения наград премии «Золотой мяч (1985 Ballon d’Or)»
24 декабря 1985 года

Золотой мяч: 
 Мишель Платини

(третий раз)

< 29-я Церемонии вручения 31-я >
Золотой мяч 1985 года (фр. 1985 Ballon d’Or) — 30-й ежегодный выбор лауреата награды, вручаемой журналом France Football лучшему футболисту Европы. Результаты голосования были опубликованы в номере 2072 France Football 24 декабря 1985 года. В состав жюри входили 26 спортивных журналистов из следующих футбольных ассоциаций, включённых в УЕФА: Австрии, Англии, Бельгии, Болгарии,Венгрии, ГДР, Греции, Дании, Ирландии, Испании, Италии, Люксембурга, Нидерландов, Норвегии, Польши, Португалии, Румынии, СССР, Турции, Финляндии, Франции, ФРГ, Чехословакии, Швейцарии, Швеции и Югославии.

Обладателем награды в третий раз стал французский полузащитник «Ювентуса» Мишель Платини. Он стал вторым футболистом (после Йохана Кройфа) - трёхкратным обладателем «Золотого мяча» и первым, кто получил его три раза подряд. Платини опередил в опросе Пребена Элькьяер-Ларсена и Бернда Шустера.

Система голосования 
Каждый из членов жюри выбирал пять игроков, которые по его мнению являлись лучшими футболистами Европы. Первому месту доставалось 5 баллов, второму — четыре, третьему — три, четвёртому — два, а пятому — один балл. Таким образом в розыгрыше находилось 390 баллов; максимально игрок мог получить 130 баллов.

Результаты

Номинанты по странам

Номинанты по клубам

Ссылки 
 European Footballer of the Year («Ballon d’Or») 1985 

Золотой мяч (France Football)
Футбол в Европе в 1985 году